Aravis peut faire référence à :
 la chaîne des Aravis, un massif montagneux des Alpes ;
 le col des Aravis, un col des Alpes ;
 la chapelle des Aravis, une chapelle située au col des Aravis ;
 la pointe des Aravis, un sommet de la chaîne des Aravis ;
 les Aravis d'en Bas et les Aravis d'en Haut, deux lieux-dits de la Clusaz sous le col des Aravis ;
 l'Aravis, un torrent des Alpes, au pied du col des Aravis ;
 ARAVIS, une association paritaire liée au monde du travail de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 le ruisseau des Aravis, un cours d'eau du Tarn ;
 l'Aravis, un véhicule blindé de transport de troupes fabriqué par Nexter.

Voir aussi 
 Avaris, un site archéologique d'Égypte